Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2000 war die 27. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand im Changchun Conference Centre in Changchun in China statt.
Weltmeister wurde der Schotte Stephen Maguire durch einen 11:5-Sieg im Finale gegen den Engländer Luke Fisher. Titelverteidiger Ian Preece schied in der Runde der letzten 32 gegen Marlon Manalo aus.

Modus 
Die 71 Teilnehmer wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Weblinks 
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2000 bei CueTracker

Einzelnachweise 

2000
Snookerveranstaltung 2000
Billardturnier in der Volksrepublik China
Sportveranstaltung in Changchun